Saivo kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Saivo (Gällivare socken, Lappland, 744843-170227), sjö i Gällivare kommun,  (2,62 km²)
Saivo (Gällivare socken, Lappland, 748273-172214), sjö i Gällivare kommun,  (50,5 ha)
Saivo (Gällivare socken, Lappland, 748620-171289), sjö i Gällivare kommun,  (29,7 ha)
Saivo (Gällivare socken, Lappland, 750714-169827), sjö i Gällivare kommun,  (23,8 ha)
Saivo (Jukkasjärvi socken, Lappland, 750922-176142), sjö i Kiruna kommun,  (8,82 ha)
Saivo (Jukkasjärvi socken, Lappland, 751692-172617), sjö i Kiruna kommun,  (7,31 ha)
Saivo (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753089-176352), sjö i Kiruna kommun,  (12,3 ha)
Saivo (Jukkasjärvi socken, Lappland, 754003-170242), sjö i Kiruna kommun,  (36 ha)
Saivo (Jukkasjärvi socken, Lappland, 754545-171172), sjö i Kiruna kommun, 
Saivo (Jukkasjärvi socken, Lappland, 756543-174384), sjö i Kiruna kommun,  (10,4 ha)
Saivo (Jukkasjärvi socken, Lappland, 757556-171655), sjö i Kiruna kommun,  (9,48 ha)
Saivo (Karesuando socken, Lappland, 757812-180492), sjö i Kiruna kommun,  (6,06 ha)
Saivo (Karesuando socken, Lappland, 758690-178309), sjö i Kiruna kommun,  (3,99 ha)
Saivo (Karesuando socken, Lappland, 759456-175935), sjö i Kiruna kommun,  (6,9 ha)
Saivo (Karesuando socken, Lappland, 759524-177994), sjö i Kiruna kommun,  (7,01 ha)
Saivo (Karesuando socken, Lappland, 765229-171053), sjö i Kiruna kommun,  (15 ha)
Saivo (Karesuando socken, Lappland, 765434-170410), sjö i Kiruna kommun,  (21,3 ha)
Syvä Saivo, sjö i Kiruna kommun,  (57 ha)

Se även
Saiva
Saivojärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn